Boise peut désigner :

Toponyme 

 Boise, une ville de l'Idaho, aux États-Unis ;
 l’aéroport de Boise, l’aéroport de la ville de Boise, aux États-Unis ;
 la Boise (Boise River), un cours d'eau de l'Idaho, aux États-Unis ;
 la forêt nationale de Boise, une forêt nationale des États-Unis ;
 Boise, une ville fantôme du Texas, aux États-Unis ;
 Boise City, une ville de l'Oklahoma, aux États-Unis ;
 le comté de Boise, dans l’État de l'Idaho ;
 la Boïse, un ruisseau dans le département de la Côte-d'Or.

Navires 
 
 , un croiseur léger américain de classe Brooklyn ;
 , un sous-marin américain de classe Los Angeles.

Patronyme 

 , un juge américain de la .

Divers 
 Boise Cascade, une entreprise américaine de l'industrie papetière.

Homonymie de toponyme